Los Playoffs de la WNBA (WNBA Playoffs) se dividen en 2 rondas de competición entre ocho equipos repartidos en la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. Los ganadores de la Primera Ronda (o semifinales de conferencia) avanzan a las Finales de Conferencia y los vencedores a las Finales de la WNBA, disputadas entre los campeones de cada conferencia, a excepción de los playoffs del 1997 y 1998 que fueron disputado entre 2 equipos de la misma conferencia.

Formato 
Después de la temporada regular de la WNBA, cuatro equipos de cada conferencia se clasifican para los playoffs y se emparejan el primero con el cuarto.

Récords de la temporada regular determinar los cabezas de serie de los equipos en cada conferencia. El equipo con el mejor récord recibe la posición recibe uno contra el cuatro, el próximo equipo con la mejor marca recibe la posición dos contra el tres, y así sucesivamente.

Estas cabezas de serie se utilizan para crear un soporte que determina los emparejamientos en los playoffs. La primera ronda de los playoffs, o Conferencia Semifinales, se compone de dos match-ups (enfrentamientos) en cada conferencia sobre la base de los cabezas de serie (1-4 y 2-3). Los dos ganadores avanzan a la segunda ronda, o finales de la Conferencia, con un enfrentamiento entre los ganadores de la serie 1-4 y 2-3. A la conclusión de las Finales de Conferencia, los ganadores de estas series avanzarán a las Finales de la WNBA.

La Conferencia Semifinales y la Final de Conferencia son cada serie al mejor de tres. Las series se juega en un formato de 1-1-1, lo que significa que el equipo con ventaja de campo (mejor marca) acoge los juegos 1 y 3, mientras que sus anfitriones oponente juego 2. Las Finales de la WNBA son una serie al mejor de cinco partidos se juega en un formato de 2-2-1, lo que significa que el equipo con ventaja de campo recibe los juegos 1, 2 y 5, mientras que su oponente recibe los juegos 3 y 4.

Procedimientos de desempate 

 Mejor balance de victorias entre todos los juegos de cabeza a cabeza que implican equipos empatados.
 Mejor balance de victorias ante equipos dentro de la conferencia (solo Finales: mejor récord contra equipos de la conferencia opuesta). 
 Mejor balance de victorias en contra de todos los equipos con un récord de .500 o mejor en el final de la temporada. 
 Una mejor diferencia de puntos en los partidos con equipos empatados. 
 Lanzamiento de una moneda (o sorteo de lotes, si por lo menos 3 equipos siguen empatados después de los primeros 4 desempates fallan).

Historia

Temporada 2013 
Hubo 12 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2012 
Hubo 12 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2011 
Hubo 12 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2010 
Hubo 12 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro. A partir de 2010, las dos primeras rondas cambiaron a un formato de 1-1-1, con el equipo de mayor cabeza de serie, recibiendo juegos 1 y 3.

Temporada 2009 
Hubo 13 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2008 
Hubo 14 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2007 
Hubo 13 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2006 
Hubo 14 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2005 
Hubo 13 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2004 
Hubo 13 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2003 
Hubo 14 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2002 
Hubo 16 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2001 
Hubo 16 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 2000 
Hubo 16 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el cuatro.

Temporada 1999 
Hubo 12 equipos en la liga. Durante los playoffs, los tres equipos con la mejor marca de cada conferencia se enfrentaron el uno contra el tres. La cabeza de serie en la parte superior de cada conferencia tiene un adiós en la primera ronda de un solo partido.

 E=Conferencia Este
 O=Conferencia Oeste

Temporada 1998 
Hubo 10 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con el mejor récord de la liga fueron enfrentados uno a cuatro. Houston se cambió a la Conferencia del Oeste en 1997 por lo que dos equipos de la Conferencia Oeste igualados en las Finales de la WNBA.

 E=Conferencia Este
 O=Conferencia Oeste

Temporada 1997 
Este fue el primer año de existencia de la WNBA. Había solo 8 equipos en la liga. Durante los playoffs, los cuatro equipos con el mejor récord de la liga fueron enfrentados del uno a cuatro. Houston estaba en la Conferencia del Este en 1997, por lo que dos equipos de la Conferencia Este encajaban en el campeonato de la WNBA.

 E=Conferencia Este
 O=Conferencia Oeste

Véase también 
 WNBA
 Finales de la WNBA

Enlaces externos 
 Página de inicio de la WNBA
 Historia de los playoff de la WNBA

WNBA